

Personnalités 

 Marc Sleen (1922-2016), dessinateur de presse et auteur de bande dessinée belge ;
  (1890-1958),  homme politique néerlandais ;
 Torjus Sleen (né en 1997), coureur cycliste norvégien.

Lieux 

 Sleen, village de la commune de Coevorden, dans la province de Drenthe, aux Pays-Bas ;
 Noord-Sleen, village de la commune de Coevorden, dans la province de Drenthe, aux Pays-Bas.